Dit is de wereldranglijst van maart 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 maart 2004.

Mannen 03